André Luiz ou André Luís est un prénom portugais. Il peut désigner :

 André Luís (1959-), André Luís Ferreira, footballeur brésilien.
 André Luiz (1974-), André Luiz Moreira, footballeur international brésilien.
 André Luís (1979-), André Luís Garcia, footballeur brésilien.
 André Luiz (1980-), André Luiz Silva do Nascimento, footballeur brésilien.